Lista delle suddivisioni amministrative in cui era organizzato l'Impero russo.

Granducati 
 Granducato di Finlandia

Kraj 
 Kraj Nord-Occidentale
Kraj del Caucaso
Kraj Sud-Occidentale
Turkestan russo
Nazione della Vistola
Kraj di Tuva

Oblast' 

 Oblast' dell'Amur
 Oblast' armeno
 Oblast' di Batumi
 Oblast' di Białystok
 Oblast' del Daghestan
Oblast' di Zabaikalskaya
Oblast' di Imeretinskaya
Oblast' di Kamčatka
Oblast' di Kars
Oblast' del Caspio
Oblast' del Kwantung
Oblast' del Kuban'
Oblast' di Orenburg Kirgiz
Oblast' di Omsk
Oblast' di Primorskaya
Oblast' di Sachalin
Oblast' di Taurida
Oblast' di Terek
Oblast' di Turgay
Oblast' di Ural
Oblast' di Yakut
Oblast' di Akmolinsk
Oblast' di Siberia Kirgiz
Oblast' di Semipalatinsk
Oblast' della Transcaspia
Oblast' di Samarkand
Oblast' di Sir-Darya
Oblast' del Turkestan
Oblast' di Fergana
Oblast' di Semireč'e

Okrug

Protettorati e altri territori 
 Khanato di Avar

 Emirato di Bukhara
 Kartli-Kakheti
 Khanato di Kokand
 Khanato di Khiva
 Principato di Moldavia
 America russa
Regno del Congresso
Regno di Serbia 
Regno di Montenegro

Governatorati

Gubernija istituiti entro il 1917

Voci correlate
 Stati storici della Russia
 Suddivisioni della Russia

Altri progetti 

 *